Joseph Sieber Benner (3. ledna 1872, Akron – 24. září 1938, tamtéž) byl anonymní americký duchovní spisovatel píšící metodou automatického psaní. Jeho nejslavnější knihy jsou "The impersonal life" (česky "Neosobní život") a "The way out". Autorství knih odhalila dcera v roce 1941 po jeho smrti. O Bennerovi není mnoho známo a další informace nejsou veřejnosti zcela přístupné. Dnes jsou jeho knihy vydávány nakladatelstvím Devorss Publication company (USA).

Život 
Joseph S. Benner, narozen 3.1.1872 v Akron, Ohio, USA známý kapitalista a podnikatel v Akronu, který je spojován s velkým počtem finančních
institucí. Syn podnikatele Johna W. Bennera, který do Akronu přišel v roce 1868. Maturoval na Akronské veřejné škole ve věku 16 let v 1888, své první zaměstnání získal v kanceláři J. F. Sieberling & Co, kde působil do roku 1890. Následně se stal účetním a zastupujícím pokladníkem pro nově vzniklou People's Savings Bank Company, kde si držel pozici až do roku 1897. Pak s J. R. Nutt a Will Christy založil Central Savings Bank Company, kde zastával pozici koncernového pokladního až do roku 1904. Když se Central Savings Bank Company, zejména díky Bennerovému úsilí, sloučila s Akron Trust Company, převzal dohled nad Savings Bank. Výsledkem tohoto spojení byla Central Savings and Trust Company, ve které byl Benner tajemníkem až do konce své kariéry. Další úspěšné obchodní aktivity spojené s J. S. Bennerem jsou: The Firestone Tire and Rubber Company; The Akron People's Telephone Company, ve kterých byl tajemníkem; the Akron Coal Company, ve které byl pokladníkem; the Globe Sign and Poster Company, kde byl rovněž pokladní; a the Hower Building Company, zde zastával funkci tajemníka. Byl také ředitelem v the Permanent Savings and Loan Company, byl pokladníkem v Bannock Coal Company, a v the Young Men's Christian Association (YMCA).

V roce 1897 se Benner oženil s Nillie E. Stuverovou, dcerou Jonase F. Stuvera (Akron). S tohoto svazku vzešlo jedno dítě – dcera Mary Joyce. Benner projevoval velký zájem o veřejné záležitosti, byl členem the Portage Country Club of Akron Ohio, se svou ženou byl členem Lutheran Church. (Luteránská církev)

V červnu 1904, Benner tehdy jako pokladník Central Savings Bank Company, zakoupil za 30 000 $ krachující tiskárnu – the Akron Printing Company a to ve spojení s A. J. Saalfieldem, prezidentem the Saalfield Publishing Company (Vydavatleství Saalfield) a Will Christym, prezidentem the Cleveland Construction Company (Clevendská konstrukční spol.). Tato koupě byla realizována za asistence většího množství investorů a učinila Bennera vedoucím vlastníkem. Hlavním cílem bylo vylepšit tiskárnu prostřednictvím restrukturalizace, přeorientování na speciální knižní tisk a transformace na seriózní, efektivní a atraktivní podnik. Následně tiskárnu prodal se ziskem.

Duchovní spisovatel 
K vydávání knih Josepf S. Benner využíval nakladatelství the SUN Publishing Company v budově Everett severovýchodně od ulic Main a Markete naproti hotelu Portage (vše v Akronu, Ohio, USA), které po jeho smrti převzala dcera Mary Joyce Benner McGrath spolu se svým manželem. Nakladatelství The SUN (slunce) bylo úzce spjato s the SUN Center – theosofickou skupinou založenou ve 20. letech se stejným sídlem jako nakladatelství. Toto sdružení převzalo jméno z konceptu Božího centra, Slunce, které projevuje vše z Něho (Boha) – zdroje Veškerenstva. Členové tohoto sdružení praktikovali a podíleli se na bratrských aktivitách Rosekruciánského hnutí. Byli úzce spojeni s theosofií (Theosophy) s Rosekruciány (Rosicrucian), s Hnutím nové mysli (New Thought Movement) a s hnutím "Já JSEM" ("I AM movement"). Sdružení SUN zaniklo po smrti jeho zakladatele, ale vydavatelství pod patronací jeho dcery existovalo dále, kdy vydávalo mnoho dalších knižních titulů. Po té bylo odkoupeno nakladatelstvím Willing Publishing Company, a toto bylo nakonec koupeno společností Devorss Publications Co. Ve 20. letech J. S. Benner napsal přednášky nazvané "The Inner Life Courses" (Kurzy vnitřního života) zaměřené ke studiu a porozumění knih. Kurzy jsou určeny k vycvičení životní disciplíny, soudnosti a k probuzení Krista a Ducha.

Jeho nejslavnější kniha Neosobní život “The Impersonal Life” se slovy zaznamenanými Bennerem přímo od boha, byla prvně publikována v červnu 1914 a pak 1916, 1918, 1922… Je stále vydávána nakladatelstvím Devorss, ve kterém jsou první edice přístupné online. Knize bylo přiznáno, že je nadiktována Neosobním Já, Duchem "Já jsem Já", Kristem, Duchem Svatým. Kniha uvádí, že je jedno jediné Já, toto Já je Bůh (Já jsem) a tento Bůh je mnou samotným (Já jsem Já).

Neosobní život byla nejoblíbenější knihou Elvise Presleyho (kromě bible) a významně přetvářela jeho život. V edici knihy z roku 2001 – Graceland edice, se objevila předmluva o Elvisových duchovních aspiracích spolu s návodem jak tuto knihu číst a používat. Elvis Presley se s Bennerými pracemi seznámil prostřednictvím svého kadeřníka, Larryho Gellera.
Posledních 13 let Elvisova života bylo doprovázeno stovkami kopií knih Neosobního života. Neosobní život měl Elvis údajně u sebe i v noci, kdy zemřel.

Výrok: "Buď tichý! --- a VNÍMEJ --- JÁ JSEM --- Bůh." (v originále: "Be still! --- and KNOW --- I AM --- God.") se opakuje v mnoha Bennerových pracích a lze ji nalézt v Bibli v Žalmu 46:10. Výrok má více hlubších mentálních úrovní. Jeden z jeho významů souvisí nebo jej lze přiblížit z Bennerova zápisu, kde vysvětluje: "Věz a Buď v míru se vším, protože vše je Bůh, Bytí je Bůh a nic kromě Boha není. JÁ JSEM JÁ". Jedním z navržených postupů pro členy bratrstva bylo vstoupit do Ticha, Klidu a Míru, a to každý den v poledne, kdy se všichni členové snaží vidět JEJ (boha-sebe sama) jako Jednoho s Jeho Moudrostí, Jednoho s Jeho láskou a Jednoho s Jeho Vůlí (čelní čakra, srdeční čakra, čakra Solar Plexus) a chtějí tak na Zemi ze Zdroje vyjevit světu Jeho Moudrost, Jeho lásku a Jeho vůli, tak že přijde Království Boží. Poledne bylo zvoleno jako moment, kdy Země přijímá od slunce největší dávku světla (Moudrost), tepla (Láska) a energie (Vůle) – viditelné vyjádření Zdroje Otce-Boha.

Modlitby 
Po otcově smrti nalezla dcera ve staré Bennerově peněžence dva listy s modlitbami:

13. srpen 1916 – Drahý Bože, Chlebodárče, Ty který mne naplňuješ nevyčerpatelným, dokonalý ve všem: tímto zasvěcuji svůj život a vše co mi poskytuješ; že od této chvíle budu pracovat jen pro Tebe, nechám se Tebou přímo vést a řídit ve všech ohledech. Na oplátku žádám pouze o Moudrost a Porozumění, které Mi dovolí poznat Tvou Projevenou Vůli a Záměr, a o Sílu nikdy nepochybovat o tvých nevyčerpatelných zdrojích a pomoci. Joseph S. Benner

V originále:
Dear God Thou All-Provider, Thou Who art my Inexhaustible Supply, my Sufficiency in all things: I hereby covenant with Thee to devote my life and everything Thou givest me in Thy Service; to work henceforth only for Thee, letting Thee guide and direct me in all things. In return I ask only for Wisdom and Understanding that I may know Thy Will and Thy Meaning when Thou speakest, and for Strength never to doubt Thy unfailing Supply and Support. Joseph S. Benner.[10]

17. květen 1917 – Drahý Otče: vložil jsi do mého srdce velikou touhu, abych sdělil světu Poselství "Neosobního života". Vím, že je to Tvá Touha a že jsi mne zvolil jako prostředníka, skrze kterého toto bude projeveno. A teď Tě žádám, abys ze mne sňal veškerá omezení, a zásobil mne vším nezbytným tak, aby "Neosobní život" mohl být dokonale vyjádřen, jak v mém životě, tak v životě milionů následovníků, kterým ses takto projevil. To Ty jsi mne obdařil schopností ukázat světu tuto novou cestu, prosím Tě o svolení rychle Ji přivést k uplatnění, a abys mne vedl na mých cestách až do konce tak, aby tvé Dílo přineslo co nejlepší výsledky. Je to Tvé Dílo, Tvá Idea, Tvá Touha. Ó Pane, skrze mne toto rychle vykonej, aby Tvá vůle byla dokonána jak na Zemi, tak na Nebi. Ve jménu Krista, o to Tě žádám. Joseph S. Benner.

V originále:
Dear Father: Thou hast placed in my heart a great desire to give forth unto the world the Message of "The Impersonal Life". I know that this is Thy Desire and that Thou hast chosen me as the medium through whom Thou will bring it into manifestation. I now ask Thee to remove from me everything that hinders the outward manifestation of this Desire, and that Thou now supply me with all the means necessary to give perfect expression of "The Impersonal Life", both in my own life and to the millions of my fellows in the manner in which Thou hast shown me. As Thou hast privileged me to be the agent to give to the world this new process, I ask that Thou quickly enable me to bring it into use, and that Thou guide me in all my ways to that end and bring to Thy Work the greatest possible returns. It is Thy Work, Thy Idea, Thy Desire. Do Thou, O Lord, through me quickly bring it to pass that Thy Will may be done on Earth even as It is in Heaven. In Christ's Name, I ask it. Joseph S. Benner.[11]

Knihy 
 Neosobní život The Impersonal Life
 or The Impersonal Life 1926 ed. česky vyšlo 1927 v nakladatelství Palička & Zmatlík
 or The Impersonal Life : Devorss Edition 
 Cesta ven někdy také Východisko The Way Out
 or : The Way Out Devorss Edition (zahrnuje The Way Beyond, The Teacher, Wealth and Brotherhood (Cesta dál, Učitel, Bohatství a Bratrství)  
 Cesta za nebo také Jít ještě dál The Way Beyond
 Cesta do království The Way to the Kingdom **or The Way to the Kindom: Devorss Edition  
 Učitel The Teacher (see The Way Out: Devorss Edition)
 Bratrství Brotherhood (see The Way Out: Devorss Edition)
 Bohatství Wealth (see The Way Out, Devorss Edition)
 Dobro a Zlo Good and Evil (mimo tisk)
 Přijímání a Dávání Receiving and Giving (mimo tisk)
 Bílé Bratrstvo The Great White Brotherhood (mimo tisk)
 Některé další informace k J. S. Bennerovi lze nalézt v Christ in you od Mary Bruce Wallace (rovněž zajímavý autor).

Byl editorem "The Inner Life Magazine 1937 a The Inner Life 1938" měsíční periodikum jehož první výtisk vyšel v 1933. Časopis byl zaměřen na duchovní nauky a na zkušenosti s vnitřním duchovním životem.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Devorss Publications (search for author: anonymous)
 New Thought Library 
 YouTube: Audio Book of The Impersonal Life
 YouTube: Audio Book of The Teacher
 Cours in Miracle (www.miracleinactionpress.com)
 Elvis Presley Pedia (www.elvispresleypedia.com)
 Book:; Be Still and know I AM God from Nick Gancitano
 Theosophy Encyclopedia on Sun Center 
 Audio: Joseph S. Benner Prayer. (www.jesusone.com)
 The Exumator : The Way to the Kingdom, Christ in You and The Way Out
 Some Original Lessons found from the 1930's
 Neosobní Dílo Josepha S. Bennera v českém překladu (https://www.doreanmaster.com/nakladatelstvi-doreanmaster/

Američtí spisovatelé 20. století
Narození 3. ledna
Narození v roce 1872
Úmrtí v roce 1941
Muži